Paso de Hidalgo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Paso de Hidalgo, Michoacán de Ocampo, Briseñas, 
 Paso de Hidalgo, Veracruz, Tecolutla, 
 Paso de Hidalgo, Oaxaca, San Juan Lalana, 

Robotskapade Mexikoförgreningar